|-
| 96601 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96602 - || || 23 de desembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96603 - || || 20 de desembre, 1998 || Ondřejov || A. Kolář, L. Šarounová
|-
| 96604 - || || 25 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96605 - || || 7 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96606 - || || 7 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96607 - || || 14 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96608 - || || 15 de gener, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96609 - || || 9 de gener, 1999 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 96610 - || || 16 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96611 - || || 18 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96612 - || || 5 de febrer, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96613 - || || 12 de febrer, 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 96614 - || || 6 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 96615 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96616 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96617 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96618 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96619 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96620 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96621 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96622 - || 1999 DY || 18 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 96623 Leani || || 14 de març, 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo
|-
| 96624 - || || 12 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96625 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96626 - || || 22 de març, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96627 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96628 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96629 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96630 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96631 - || || 23 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96632 - || || 6 d'abril, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 96633 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96634 - || || 9 d'abril, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 96635 - || || 10 d'abril, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 96636 - || || 6 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96637 - || || 7 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96638 - || || 10 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96639 - || || 11 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96640 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96641 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96642 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96643 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96644 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96645 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96646 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96647 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96648 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96649 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96650 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96651 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96652 - || 1999 HA || 16 d'abril, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 96653 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96654 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96655 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96656 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96657 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96658 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96659 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96660 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96661 - || || 14 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96662 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96663 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96664 - || || 15 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 96665 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96666 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96667 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96668 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96669 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96670 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96671 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96672 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96673 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96674 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96675 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96676 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96677 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96678 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96679 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96680 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96681 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96682 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96683 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96684 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96685 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96686 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96687 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96688 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96689 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96690 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96691 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96692 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96693 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96694 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96695 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96696 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96697 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96698 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96699 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 96700 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
6